Bohema – cyganeria artystyczna
 Bohema – zespół rockowy założony w 2000 roku w Warszawie
 Bohema – album zespołu Bohema
 Bohema – singel zespołu Wilki

Zobacz też 
 Cyganeria